Pääsaari kan syfta på följande platser:

Finland 
 Pääsaari (ö i Nyland), Helsingfors, 
 Pääsaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,45, long 26,16), 
 Pääsaari (ö i Mellersta Finland, Joutsa, lat 61,76, long 26,29), 
 Pääsaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,37, long 29,33), 
 Pääsaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,42, long 29,50), 
 Pääsaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,58, long 25,61), 
 Pääsaari (ö i Mellersta Finland, Joutsa, lat 61,64, long 26,13), 
 Pääsaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,71, long 29,25), 
 Pääsaari (ö i Mellersta Finland, Jyväskylä), 
 Pääsaari (ö i Mellersta Finland, Äänekoski, lat 62,66, long 26,42), 
 Pääsaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,22, long 29,10), 
 Pääsaari (ö i Norra Savolax), Kuopio, 
 Pääsaari (ö i Lappland, Norra Lappland, lat 68,92, long 28,14), 
 Pääsaari (ö i Lappland, Norra Lappland, lat 68,77, long 27,90), 

Robotskapade Finlandförgreningar